Podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2006 zawody w biathlonie odbyły się w Pragelato.


Mężczyźni

12,5 km siedząc

12,5 km niewidomych

12,5 km stojąc

7,5 km siedząc

7,5 km niewidomych

7,5 km stojąc

Kobiety

10 km siedząc

12,5 km niewidomych

12,5 km stojąc

7,5 km siedząc

7,5 km niewidomych

7,5 km stojąc

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Turyn 2006
Biathlon na zimowych igrzyskach paraolimpijskich

fr:Jeux paralympiques d'hiver 2006
it:Paraolimpiadi invernali 2006